Шесть колраблей и береговая база of the Королевского флота назывались HMS Europa, в честь Европы из греческой мифологии:

 HMS Europa — блокшив, бывший голландский корабль; захвачен в 1673; сгорел от несчестного случая в 1675.
 HMS Europa — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1765; переименован в HMS Europe в 1778; разобран в 1814.
 HMS Europa — канонерская лодка; вошла в строй в 1782.
 HMS Europa — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1783; превращен в войсковой транспорт в 1798; продан в 1814.
 HMS Europa — транспорт; нанят в 1854.
 HMS Europa — крейсер типа Diadem; спущен на воду в 1897; продан в 1920.
 Europa — название центрального экипажа патрульной службы Королевского флота (RNPS) в Лоустофт, с начала Второй Мировой войны до роспуска в 1946. Исходно — сад частного дома под названием Воробьиное гнездо (). В момент открытия в сентябре 1939 называлось Pembroke X.